Goedel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Goedel (1847–1918), deutscher Oberpfarrer, Konsistorialrat und Autor
 Peter Goedel (* 1943), deutscher Filmregisseur und -produzent

Siehe auch:
 Gödel